Перло́вица обыкнове́нная () — вид пресноводных двустворчатых моллюсков семейства унионид, распространённый в водоёмах Европы и Азии.

Высота раковины от 23 до 40 мм, длина от 72 до 90 мм и более. Стенки раковин толстые, от желтовато-зелёного до коричневатого цвета.

Обитает в озёрах и реках с медленным течением, на песчаном заиленном грунте. Питается взвешенным в воде детритом и мелкими планктонными организмами. Моллюски раздельнополые. Самки вынашивают от 300 000 до 400 000 яиц. Личинки — глохидии — паразитируют на жабрах рыб. Максимальная продолжительность жизни — 15 лет.

Раковины перловиц раньше использовались для смешивания красок, что отражено в латинском названии вида.

Галерея

См. также 
 Обыкновенная жемчужница
 Беззубки

Примечания 

Животные, описанные в 1758 году
Униониды (отряд)
Моллюски Евразии